Cztery dokumenty ze Starożytnego Egiptu sporządzone na papirusie, przechowywane w Muzeum Egipskim w Turynie
 Kanon turyński – lista imion i lata panowania królów egipskich, poprzedzone listą imion bogów, którzy według tradycji rządzili Egiptem przed erą faraonów
 Plan kopalni złota w Nubii – mapa pól złotodajnych z XII wieku p.n.e.
 Sądowy papirus turyński – dokument procesu o zabójstwie Ramzesa III
 Turyński papirus erotyczny – dokument z XII wieku p.n.e., przedstawiający dwanaście ilustracji wyobrażeń starożytnych Egipcjan z okresu XIX–XX dynastii o technikach seksualnych